Георги Милчев – Годжи е български музикант.

Биография 
Георги Милчев Георгиев е роден в град Враца и израства в град Криводол. В 4ти клас се премества да учи в ПМГ „Акад. Иван Ценов“ град Враца. Завършва Музикалната гимназия в Плевен, където негови съученици са Слави, Евгени Димитров Маестрото, Герасим. Полека-лека бъдещата банда започва да се събира. Годжи участва в групите „Север“ (с Герасим), „Реприз“ (с Маестрото), „Електрик Авеню“, „Браво Оркестра“ и „Ватикана“.

След политическите промени в България в началото на 90-те години на XX век за Годжи настъпва времето на пътешествия. Отправя се към далечни страни и народи – свири по кораби в Дания и Норвегия, изнася програми в Англия и Германия.

На 1 април 1995 г. в зала 12 на НДК се снима „Каналето“. Годжи е асистент-тонрежисьор с Милчо Кацаров. Маестрото го кани в Ку-ку бенд.

Георги Милчев е обявен за „Почетен гражданин на Криводол“.

От 8 ноември 2019 г. води шоуто „Вечерта на Северозапада“ по 7/8 TV заедно с Борис Солтарийски и Краси Радков.

Песни и сингли

Дискография 
 Следобедът на един Годжи (1999)
 Сензация (2000)
 След теб (2001)

Източници 

 Биография на Георги Милчев на сайта signal.bg 
 Биография на Георги Милчев на сайта slava.bg
 Биография на Георги Милчев на сайта bulevard.bg

Външни препратки 
 Статии с таг „Георги Милчев“ на сайта на „Шоуто на Слави“
 „Георги Милчев-Годжи: Слави е по-добър танцьор от мен“ , интервю на Соня Спасова, „Шоуто на Слави“, 14 ноември 2009

Български телевизионни водещи
Членове на Ку-ку бенд
Български музиканти
Български басисти
Български певци
Почетни граждани в България
Криводолчани
Родени във Враца